Sayonara Hitori (, ) – первый японский (второй в общем) мини-альбом южнокорейского певца Тхэмина. Был выпущен 27 июля 2016 года лейблом EMI Records при поддержке Universal Music Japan.

Предпосылки и релиз 
26 февраля 2016 года, через дня после выпуска первого студийного альбома Press It, Тхэмин выпускает свой первый сингл на японском – «Press Your Number» (японская версия оригинального корейского сингла). 23 июня был анонсирован его японский дебют, также было сообщено о выпуске мини-альбома Sayonara Hitori; шоукейс состоялся 18 июля, в день его 23-летия. 5 июля был выпущен видеоклип «さよならひとり(Sayonara Hitori)». Альбом был выпущен 27 июля на цифровых и физических носителях.

Утром 28 июля стало известно, что в первый день продажи альбома составили 38 490 копий, что позволило ему дебютировать в топ-3 ежедневного альбомного чарта Oricon. 3 августа была выпущена корейская версия альбома.

Трек-лист

Чарты

Продажи и сертификации

История релиза

Примечания 

Альбомы Тхэмина
Альбомы SM Entertainment
Альбомы EMI Records